Synchronet é um software para gerir uma BBS.

Ligações externas 
Página oficial

BBS
Programas Unix
Programas para Windows